Reinhard Heinisch ist der Name folgender Personen:

* Reinhard C. Heinisch (* 1963), österreichischer Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Reinhard R. Heinisch (Reinhard Rudolf Heinisch; * 1942), deutsch-österreichischer Historiker und Hochschullehrer